Ventosa är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Ventosa ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ventosa är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Terrängen runt Ventosa sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Ventosa. Runt Ventosa är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Logroño,  km öster om Ventosa. Trakten runt Ventosa består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i La Rioja, Spanien